JKH est un sigle qui peut désigner :
 , la plus grande société cotée en bourse du Sri Lanka en termes de capitalisation boursière.

JKH est un code qui peut désigner :
 Aéroport national de Chios Homère, un aéroport situé sur l'île de Chios en Grèce, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 JKH GKS Jastrzębie, un club de hockey sur glace de Jastrzębie Zdrój, en Pologne

Code IATA des aéroports